Cet article présente les résultats détaillés du simple messieurs de l’édition 2014 des Internationaux de France de tennis qui est disputé du 25 mai au . Ce tournoi est le deuxième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
 On note les forfaits avant le tirage du tableau des qualifications de Juan Martín del Potro à la suite de son opération au poignet, de Florian Mayer pour un œdème pubien et de Janko Tipsarević pour une blessure au pied.
 La tête de série  et récent vainqueur de l'Open d'Australie, Stanislas Wawrinka est éliminée dès le premier tour par l'Espagnol Guillermo García-López. De même que le jeune Japonais Kei Nishikori, finaliste à Madrid et neuvième joueur mondial, battu par Martin Kližan, et le jeune Bulgare Grigor Dimitrov onzième mondial, battu par Ivo Karlović.
 Avant de se faire éliminer en huitième de finale par le Letton Ernests Gulbis, Roger Federer restait sur neuf quarts de finale consécutifs à Roland-Garros.
 En finale, Rafael Nadal défait Novak Djokovic et améliore ainsi ses précédents records :
 Un cinquième titre d’affilée à Roland-Garros est une première dans l’histoire du tournoi.
 Un neuvième titre dans un tournoi du Grand Chelem est tout aussi inédit.
 Le nombre de matchs gagnés consécutivement à Roland-Garros : 35.
 Le nombre total de matchs gagnés à Roland-Garros : 66.
 Le nombre total de matchs gagnés sur terre battue au meilleur des cinq sets : 90.
 Rafael Nadal décroche ainsi son  du Grand Chelem : à 28 ans, c’est le deuxième joueur le plus jeune à réaliser cette prouesse après Roger Federer (27 ans) et avant Pete Sampras (31 ans).
 C'est le  sur terre battue de l'Espagnol.

Primes et points 
Les primes sont en augmentation de 15 % par rapport à 2013.

Parcours

Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invitations)

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Cinquième partie

Sixième partie

Septième partie

Huitième partie

Statistiques

Classement par nation

Confrontations entre compatriotes

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux de France

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

2014
France Simple messieurs
Tennis en France en 2014
Tennis en mai 2014
Tennis en juin 2014
Sport en France en mai 2014
Sport en France en juin 2014
Sport à Paris en 2014